

Codici 
 UEE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Queenstown (Australia)

Musica 
 Uee, cantante sudcoreana

Sigle 
 Unione economica eurasiatica